Nittiotalist kan syfta på:

 Nittiotalist – en person född på 1990-talet
 Nittiotalisterna – författare inom en riktning i svensk litteratur som etablerades på 1890-talet, se nittiotalet